Winiary est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Winiary (Pińczów)
 Winiary (Proszowice)
 Winiary (Sandomierz)
 Winiary (Wieliczka)
 Winiary Dolne dans la gmina de Nowy Korczyn